Diego Gutiérrez puede referirse a:

 Diego Gutiérrez (cartógrafo), activo en la segunda mitad del siglo XVI, autor en 1562 de un mapa de América en el que por primera vez se recogía el topónimo California;
 Diego Gutiérrez (cosmógrafo) (1485-1574), cartógrafo y cosmógrafo, padre del anterior; 
 Diego Gutiérrez de la Barreda y Vargas (1671-1742), militar y jesuita español;
 Diego Gutiérrez y Toledo (ca.1510-1544), gobernador de la provincia de Nuevo Cartago y Costa Rica;
 Diego Gutiérrez Pinilla (1972-), futbolista colombiano-estadounidense.